Luigi Lanfranchi ist der Name folgender Personen:

* Luigi Lanfranchi (Jurist) (1782–1860), italienischer Jurist
 Luigi Lanfranchi (Archivar) (1908–1986), italienischer Archivar
 Luigi Lanfranchi (Hockeyspieler) (* 1914), italienischer Hockeyspieler
 Luigi Lanfranchi (Podestà) (1923–2017), Schweizer Podestà